

Cinema
Contagion – cortometraggio muto statunitense del 1911
Contagion – film del 1987 diretto da Karl Zwicky
Contagion – film del 2002 diretto da John Murlowski
Contagion – film del 2010 diretto da John Lechago
Contagion – film del 2011 diretto da Steven Soderbergh

Letteratura
Epidemia (Contagion) – romanzo di Robin Cook
Batman: Contagio (Batman: Contagion) – saga a fumetti di Batman

Musica
Contagion – album degli Arena del 2003
Contagion – album degli Oceano del 2010

Videogiochi
Contagion – videogioco del 2014
Coded Arms: Contagion – videogioco per PSP